Der MercedesCup 2016 war ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 13. Juni 2016 in Stuttgart stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in ’s-Hertogenbosch die Ricoh Open gespielt, die genau wie der MercedesCup zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 606.525 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 675.645 Euro.

Das Einzelfinale wurde aufgrund von schlechtem Wetter am Sonntag, den 12. Juni unterbrochen und am Montag, den 13. Juni 2016 zu Ende gespielt. Im Finale gewann der Österreicher Dominic Thiem in drei Sätzen gegen Philipp Kohlschreiber.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 4. bis 5. Juni 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF;94 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 99 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 95 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Stuttgart